Дортмунд 2012 — международный шахматный турнир, проходивший с 13 по 22 июля. 18 июля был отдых. После турнира определилось два победителя — Фабиано Каруана и Сергей Карякин. Состоялся тай-брейк, в котором Каруана одержал победу. И поэтому Каруана — победитель в этом турнире.

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2711)

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2012 года

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте The Week in Chess

Июль 2012 года
Дортмунд (шахматный турнир)
2012 год в шахматах